Östra regionen kan syfta på:
 Östra regionen, Nordmakedonien
 Östra regionen (region i Ghana)
 Östra regionen (region i Kamerun)